Karow (Plau am See), een plaats in de gemeente Plau am See in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Karow (bij Genthin), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Berlin-Karow, een stadsdeel van Berlijn